Mořské panny mohou být:

množné číslo, vícero mořských pannen
Mořské panny (film, 1990), americká filmová komedie z roku 1990
Mořské panny (film, 2003), americký televizní snímek, romantický film z roku 2003
Mořské panny (počítačová hra), počítačová hra

podobné názvy
Tajemství mořské panny, česká televizní pohádka z roku 1998
 Mořská panna (film, 1926), český film režiséra Josefa Medeotti-Boháče z roku 1926
 Mořská panna (film, 1939), český film režiséra Václava Kubáska z roku 1939